A kazah nemzeti himnusz 2006. január 6-án megváltozott mind szövegét, mind dallamát tekintve. Az új szöveg címe kazakul „Менің Қазақстаным”, azaz „Az én Kazahsztánom”. A dal eredetileg 1956-ban íródott, szövegén Nurszultan Nazarbajev, Kazahsztán volt elnöke hajtott végre módosításokat. Az új himnusz hivatalos bevezetésére 204 millió tengét (körülbelül 15 millió amerikai dollárnak megfelelő összeget) különítettek el.

Szövege

Kazakul

Fordítások

Jegyzetek

 

Nemzeti himnuszok
Himnusz